The Final Countdown peut être :
 le titre original anglais du film de science-fiction Nimitz, retour vers l'enfer, réalisé en 1980
 le titre du roman de Martin Caidin dont s'inspire le film de 1980
 The Final Countdown album du groupe Europe
 The Final Countdown chanson tirée de l'album du même nom.